Abaixo a lista de municípios do estado da Bahia por PIB per capita, com base nos levantamentos feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente ao ano de 2016 (ano-base 2018).

PIB per capita
Bahia 2016
2016 no Brasil
Municipios pib per capita 2016